Арапович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арапович, Борислав (род. 1935) — поэт, писатель, публицист, член Шведского Общества славистов и Союза писателей Швеции.
  (1924—1994) — югославский футболист, чемпион Югославии в составе клуба «Хайдук» (1950, 1952).
  (род. 1996) — хорватский баскетболист, чемпион Лиги ABA в составе клуба «Цибона» (2014), сын Франьо Араповича.
 Арапович, Франьо (род. 1965) ― югославский и хорватский баскетболист и политик, бронзовый медалист чемпионата мира в составе сборной Югославии (1986).

См. также 
 Араповичи — село в Новгород-Северском районе Черниговской области Украины.